Middleton henviser til blandt andet:

Steder 

 Middleton, Greater Manchester – en by i England
 Middleton, Corkshire – en by i Irland

Personer 

 Conyers Middleton – engelsk præst og oplysningsmand, (1683-1750)
 Thomas Middleton – engelsk dramatisk forfatter, (1570-1627)